Кербога (, ; умер в ) — атабек Мосула в 1096—1102 гг. Был известен как талантливый полководец, но потерпел сокрушительное поражение при Антиохии во время Первого крестового похода.

Турок по происхождению, Кербога поначалу был мамлюком атабека Алеппо Ак-Сункура. В 1094 году, после смерти сельджукского султана Махмуда, он поддержал его брата Баркиярука, который вёл борьбу против братьев и дяди — сирийского султана Тутуша, стремившегося захватить сельджукские владения. Вскоре Тутуш был вынужден отказаться от этих планов из-за измены Ак-Сункура и эмира Эдессы Бузана, против которых он направил свои войска. Баркиярук, в свою очередь, отправил Кербогу на помощь правителю Алеппо, но Тутушу удалось взять город и захватить мятежников в плен; Ак-Сункур и Бузан были немедленно казнены. После этого Тутуш попытался вторгнуться в Месопотамию и Персию, однако был разгромлен и убит в битве при Рее 26 февраля 1095 года. Баркиярук не пытался захватить Сирию и оставил её сыновьям убитого, Ридвану и Дукаку, но добился освобождения Кербоги. Оказавшись на воле, Кербога напал на Мосул, где правил последний эмир из династии Укайлидов Али ибн Муслим, и взял этот город в ноябре 1096 года после девяти месяцев осады.

В следующем году, 21 октября 1097, крестоносцы осадили Антиохию. Её эмир Яги Сиян обратился за помощью к правителю Алеппо Ридвану, но тот потерпел поражение 9 февраля 1098 года. Тогда Яги Сиян попросил помощи у султана Баркиярука, который поручил Кербоге спасти город. К апрелю Кербога собрал в Мосуле армию из тридцати тысяч человек. Но сначала он направился не к Антиохии, а к Эдессе. Этот город недавно взял Балдуин Булонский, и Кербога опасался, что он ударит в спину мусульманскому войску. Несмотря на советы своих офицеров, уверенных, что у Балдуина не хватит войск, Кербога осаждал Эдессу с 4 по 25 мая 1098 года. Он оставил осаду спустя три недели, что позволило крестоносцам взять Антиохию 3 июня. Кербога, к которому присоединились подкрепления дамасского эмира Дукака, Сукмена ибн Артука и эмира Алеппо Джанаха ад-Давла, достиг Антиохии только 5 июня. Цитадель города ещё сопротивлялась крестоносцам. Руководивший её обороной Шамс ад-Давла был вынужден передать командование Кербоге, который попытался отбить город, но после неудачи перешёл к осаде.

Ситуация в лагере крестоносцев стала критической, так как за два дня до прибытия Кербоги они не успели пополнить городские припасы. Увеличилось число дезертиров, и поражение казалось неминуемым. Однако вскоре монах Пьер Бартелеми заявил, что благодаря видению нашёл в Антиохии Копьё Лонгина. Это открытие воодушевило христиан. Их военачальники послали на переговоры к Кербоге Петра Пустынника и переводчика по имени Эрлуин, которые потребовали от него немедленно покинуть Антиохию (по другим источникам, предложили решить дело поединком рыцарей). Однако Кербога, по-видимому, считал своё положение вполне выгодным и отказался.

Тем временем в войске Кербоги вспыхнули разногласия и соперничество. Раздоры между эмирами были сильнее их единства перед лицом «франков». Их объединял страх перед усилением Кербоги, который после падения Антиохии мог бы захватить Сирию. Эти настроения подогревал не участвовавший в походе Ридван, который опасался сближения Кербоги с его братом Дукаком.

Решающая битва состоялась 28 июня за пределами Антиохии. Кербога ожидал, что христианская армия будет слаба и дезорганизована. Он не стал нападать на христиан, пока они выходили из города, опасаясь, что часть крестоносцев успеет вернуться за стены. В результате те успели построиться в боевые порядки. К тому же мусульманские войска были разделены. В ходе боя эмиры бежали со значительной частью войск, а боевой дух крестоносцев довершил разгром.

Кербога был вынужден отступить и сломленным вернулся в Мосул, где умер в 1102 году. Его подчинённые сошлись в борьбе за власть; вскоре город перешёл под власть эмира Шамса ад-Даула Джекермиша.

Примечания

Ссылки 
 Эсбридж Т. Крестовые походы. Войны Средневековья за Святую землю

Крестовые походы
Персоналии:Государство Сельджукидов
Военачальники XI века